Purefoy ist der Familienname folgender Personen:

 James Purefoy (* 1964), britischer Schauspieler
 William Purefoy (um 1580–1659), englischer Adliger und einer der Königsmörder von Karl I. von England